Инау има више значења:

 Инау (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Инау (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији